Да́рья Петро́вна За́йцева (1870, Богослово, Рязанская губерния — 14 марта 1938, Бутовский полигон) — святая Русской православной церкви, причислена к лику святых как преподобномученица в 2003 году.

Жизнеописание 
Родилась в крестьянской семье в 1870 году. В возрасте девятнадцати лет поступила послушницей в Аносин Борисоглебский монастырь, где пробыла до его закрытия в 1928 году. После этого проживала и трудилась при Знаменской церкви села Холмы Истринского района Московской области. Избрана старостой этого храма в 1934 году.

В годы гонений на церковь на женщину поступил донос: якобы она продаёт лампадное масло и Святую воду. В 1938 году были допрошены свидетели, негодовавшие, что послушница ведёт божественные разговоры и недолюбливает советскую власть. 3 марта Дарью арестовали, 8 марта тройкой при УНКВД по Московской области по обвинению в «активной контрреволюционной агитации, высказывании пораженческих настроений о падении Советской власти», по статье 58-10 Уголовного кодекса РСФСР приговорена к расстрелу и вскоре переведена в Таганскую тюрьму.

14 марта 1938 года расстреляна на Бутовском полигоне.

21 июля 1989 года реабилитирована Прокуратурой Московской области.

12 марта 2002 года канонизирована (причислена к лику святых) Архиерейским собором Русской православной церкви 2000 года, определением Священного синода от 12 марта 2002 года.

Днём церковного памятования определён день мученической кончины .

Примечания

Литература 
 «Жития новомучеников и исповедников Российских XX века Московской епархии.» Дополнительный том I. Тверь, 2005. / Составитель жития священник Максим Максимов. С. 102—104. ГАРФ. Ф. 10035, д. 23869.

Ссылки 
 Страница памяти на сайте жертв политических репрессий // bessmertnybarak.ru (материалы и фото из уголовного дела)

Русские православные святые
Преподобномученики
Православные мученики
Христианские святые XX века
Канонизированные в XXI веке
Религиозные деятели, репрессированные в СССР
Расстрелянные и похороненные на Бутовском полигоне
Посмертно реабилитированные в СССР

Казнённые в 1938 году
Персоналии:Аносин Борисоглебский монастырь